kyw – codice ISO 639-3 della lingua kudmali
 KYW – identificativo delle stazioni radiofoniche e televisive di Filadelfia, Stati Uniti